Справедли́вая Росси́я может означать:

 «Справедливая Россия» — российская политическая партия.
 «Справедливая Россия» — фракция в Государственной думе России.